Le Hamel est un toponyme qui peut désigner :
 Le Hamel (Oise), commune française de l'Oise
 Le Hamel (Somme), commune française de la Somme
 Le Hamel (Aisne), hameau de la commune française de Seraucourt-le-Grand dans l'Aisne, jalon d'un itinéraire moderne de la via Gallia Belgica

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France